— японская фамилия и топоним.

Персоналии 
 Саката, Дайсукэ (род. 1983) — японский футболист, выступающий в Джей-Лиге-2 за клуб «Ависпа Фукуока».
 Саката, Масахиро (род. 1962) — японский гребец.
 Саката, Сёити (1911—1970) — японский учёный-физик.
 Саката, Такэфуми (род. 1980) — японский боксёр в весовой категории до 50,8 кг.
 Саката Тодзюро — «именная династия» актёров кабуки.
 Саката Тодзюро IV (род. 1931) — актёр кабуки, современный носитель этого имени, обладатель статуса «Живого национального сокровища» Японии.
 Саката, Эйо (1920—2010) — японский го-профессионал.
 Саката, Ясуко (род. 1953) — мангака, входящая в «Постсоюз 24 года».

Топоним 
 Саката — портовый город на западном побережье Японии.

См. также 
 Саката — народность банту, проживающая на территории Бандунду.
  — язык банту, на котором говорят саката.